Вампирски дневници () америчка је натприродна тинејџерско-драмска телевизијска серија. Темељи се на истоименој серији романа Л. Џ. Смит, а аутори серије су Кевин Вилијамсон и Џули Плек. Емитована је од 10. септембра 2009. до 10. марта 2017. на мрежи -{The CW}-. Српска премијера серије била је 14. новембра 2011. на Првој где су емитоване прве две сезоне, након чега прелази на Прву плус где је емитовано првих седам сезона. Целокупна серија објављена је 8. марта 2022. на услузи стриминга, -{HBO Max}-.

Вампирски дневници прате живот Елене Гилберт (Нина Добрев) која живи у Мистик Фолсу, измишљеном граду који је препун натприродне историје. Она се заљубљује у згодног старијег вампира по имену Стефан Салватор (Пол Весли). Њихови животи постају све компликованији јер се Стефанов злобни старији вампирски брат Дејмон Салватор (Ијан Самерхолдер) такође враћа у град како би се осветио свом брату и потомакз оснивача града. Међутим, Дејмон брзо постаје њихов највећи савезник у борби против зла.

Током серије, емитована је 171. епизода у осам сезона.

Преглед серије
{| class="wikitable" style="text-align: center"
! colspan="2" rowspan="2" |Сезона
!rowspan="2" |Епизоде
!colspan="3" |Оригинално емитовање
!colspan="3" |Емитовање у Србији
|-
!Премијера
!Финале
!Мрежа
!Премијера
!Финале
!Мрежа
|-
| style="background-color: #6C1F1F" |
| style="background-color: #EAECF0" |1.
| 22
| 
| 
| rowspan="8"|-{The CW}-
| 
| 
| rowspan="2"|Прва
|-
| style="background-color: #101154" |
| style="background-color: #EAECF0" |2.
| 22
| 
| 
| 
| 
|-
| style="background-color: #01539D" |
| style="background-color: #EAECF0" |3.
| 22
| 
| 
| 
| 
| rowspan="5"|Прва плус
|-
| style="background-color: #354662" |
| style="background-color: #EAECF0" |4.
| 23
| 
| 
| 
| 
|-
| style="background-color: #650C22" |
| style="background-color: #EAECF0" |5.
| 22
| 
| 
| 
| 
|-
| style="background-color: #665536" |
| style="background-color: #EAECF0" |6.
| 22
| 
| 
| 
| 
|-
| style="background-color: #536878" |
| style="background-color: #EAECF0" |7.
| 22
| 
| 
| 
| 
|-
| style="background-color: #A52A2A" |
| style="background-color: #EAECF0" |8.
| 16
| 
| 
| colspan="2"|
| -{HBO Max}-
|}

Гледаност

Референце

Спољашње везе
 
 

Вампирски дневници